Schemjakina ist der Familienname von
 Jana Schemjakina (* 1986), ukrainische Degenfechterin
 Tatjana Alexandrowna Schemjakina (* 1987), russische Geherin